Bianco bezeichnet:

 Bianco (Kalabrien), einen Ort in der italienischen Provinz Reggio Calabria
 Bianco (Fluss), einen Fluss in Südwestitalien
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Tarpan Indústria e Comércio de Fiberglass

Bianco ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Bianco, venezianischer Seefahrer und Kartograph
 Antoninho Bianco (* 1966), osttimoresischer Politiker
 Baccio del Bianco (1604–1657), italienischer Maler
 Bartolomeo Bianco (1590–1657), italienischer Architekt
 Bonnie Bianco (* 1963; Lory Bianco), US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin
 Deborah Bianco, deutsche Fußballspielerin
 Eleonora Lo Bianco (* 1979), italienische Volleyballspielerin 
 Enzo Bianco (* 1951), italienischer Politiker
 Esmé Bianco (* 1982), britisches Model, Schauspielerin und Burlesque-Tänzerin
 Ettore Bianco (* 1900; † unbekannt), italienischer Automobilrennfahrer 
 Gino Bianco (1916–1984), italienischer Rennfahrer
 Harald Bianco (* 1954), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit)
 Iddimanngiiu Bianco (* 1987), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit)
 Ilaria Bianco (* 1980), italienische Fechterin
 Jacques Bianco (1928–2011), französischer Radrennfahrer
 José Bianco (1908–1986), argentinischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
 Lucien Bianco (* 1930), französischer Sinologe und Historiker 
 Luigi Bianco (* 1960), italienischer römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Marco Bianco (* 1982), italienischer Cyclocrossfahrer
 Nauja Bianco (* 1976), grönländische Beamtin und ehemalige Badmintonspielerin
 Paolo Bianco (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Patrick Bianco (* 1977), Schweizer Jazzmusiker
 Raffaele Bianco (* 1987), italienischer Fußballspieler
 René Bianco (1908–2008), französischer Sänger (Bass)
 Scott Bianco (* 1967), kanadischer Ringer
 Simone Bianco (16. Jahrhundert), italienischer Bildhauer
 Stefano Bianco (1985–2020), italienischer Motorradrennfahrer
 Suzannah Bianco (* 1973), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Tommaso Bianco (* 1945), italienischer Schauspieler
 Tony Lo Bianco (* 1936), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler sowie Filmregisseur

Dagegen war
 Matt Bianco eine Popmusik-Gruppe aus Großbritannien

Siehe auch:
 Blanco
 Lo Bianco